Human Powered Health ist ein US-amerikanisches Radsportteam im Frauenradrennsport auf der Straße.

Organisation und Geschichte 
Die Mannschaft fuhr ab der Saison 2013 als UCI Women’s Team unter dem Namen Optum p/b Kelly Benefit Strategies. Betreiber ist die Firma Circuit Global Sports Management, die auch das gleichnamige Männerteam unterhält. Als Human Powered Health wurde es zur Saison 2022 als UCI Women’s WorldTeam lizenziert.

Platzierungen in UCI-Ranglisten 
UCI Weltcup 

UCI Women’s WorldTour

UCI World Ranking

Weblinks 

 Offizielle Website
 

Radsportteam in den Vereinigten Staaten
UCI Women’s WorldTeam